Вади́м Большако́в (род. , ) — американский нейробиолог, профессор Гарвардского университета.

Занимается клеточными механизмами поведения. В частности, он продемонстрировал, что негативно-эмоциональные воспоминания, вызывающие неосознанный страх и тревогу, связаны с долговременными изменениями в работе синаптических контактов в амигдале. Он также показал, что такого рода воспоминания контролируются экспрессией специфических генов в районах мозга отвечающих за эмоциональные состояния.

Биография 
Вадим Большаков родился в 1959 году в Казани.

Работал в Колумбийском университете в Нью-Йорке с Эриком Канделем. В настоящий момент (2012 год) живёт в Бостоне (США).

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте больницы Маклин (McLean Hospital)

Нейробиологи США